Kahren se poate referi la următoarele toponime:

 Kahren, Cottbus, Brandenburg, Germania
 Kahren, Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, Germania

Vezi și
 Karen
 Caren